Гюров — болгарская фамилия.

Известные носители 
 
 Гюров, Стоян (bg; 1915—?) — болгарский государственный деятель и дпиломат, посол Болгарии в СССР (1967—1973).

 Гюрова, Гинка (род. 1954) — болгарская гребчиха.